Ворота Немцев () — единственные сохранившиеся ворота в городе Меце. 3 декабря 1966 были классифицированы как исторический памятник.

Общая информация 
Ворота Немцев совмещены с укреплённым мостом, перекинутым через реку Сейль неподалёку от моста Анри-де-Ранконваль. Рядом проходит бульвар Андре Мажино, который был разбит в начале XX века на месте городских стен. В то время ворота были архитектурной доминантой восточной стены на расстоянии 1200 м, от ворот Мазелль до ворот Сент-Барб. Ворота Немцев являются частью более крупного ансамбля — сохранившихся укреплений Меца, протянувшихся на семь километров. Настоящая крепость, снабжённая башнями, зубчатыми стенами и машикулями, эти ворота получили своё имя по немецким рыцарям (тевтонцам или госпитальерам), которые основали неподалёку госпиталь, разрушенный в 1552 году при осаде Меца Карлом V.

История 

Первые ворота на этом месте были построены в 1230 году и состояли из двух относительно узких круглых башен, соединённых в виде стрельчатой арки; их задачей была защита моста, перекинутого через Сейль и соединявшего город с сельской местностью. В 1445 году в дополнение к ним были возведены две новые, более мощные башни. Архитектором был Анри де Бюсдорф, о чём свидетельствует надпись над выходом из правой башни: «Анри де Бюсдорф и де Ранконваль был главным мастером этого сооружения в 1445» (). Рядом видны следы гербового щита, на котором был изображён инструмент зодчего. Башни ворот возвышаются над Сейлью на высоту 28 метров. Стены, чья толщина достигает 3,5 м, были возведены с учётом угрозы применения артиллерии. Между 1480 и 1550 гг. был укреплён и мост; к оборонительным сооружениям добавились бойницы и башенки. Этой эпохой датируются и два корпуса с крутыми арочными сводами. Надпись на арке сообщает, что её нанёс «сеньор Филипп д’Экс, хозяин и комендант сооружения в 1529» (). Филипп д’Эш, или д’Экс, владелец поместья Нёвшатель-деван-Мец, был мастером-эшевеном (мэром, ) города Меца в 1502 и 1527 гг. В это же время с внешней стороны ворот появились скульптуры людей и зверей. В 1552 году, после осады Меца Карлом V, постройки были объединены в одно сооружение. Подобно другим мостам, мост при воротах теперь был снабжён решёткой, способной преградить дорогу через реку.

В 1674 Вобан построил с внешней стороны укреплений ещё одни ворота, меньшего размера, которые не сохранились до наших дней. В 1858—1860 гг. верхняя часть ворот впервые была отреставрирована. В 1891—1892 гг. немецкие власти вновь отреставрировали ворота, в том числе верхнюю часть стен. В это же время появились неоготические зубцы со стороны города и башенка, примыкающая к одной из башен XIII века. Одним из реставраторов был немецкий архитектор Пауль Торнов, который также принимал участие в частичной перестройке Мецского собора. Старый мост, примыкавший к воротам, был разрушен в 1944 году в ходе союзных бомбардировок. Впоследствии его восстановили вблизи от того места, где он находился прежде.

Использование 
На протяжении всего средневековья ворота успешно выполняли свою функцию, ограничивая проход в город со стороны Саара. В Новое время они потеряли своё значение, но сохранились без особого ущерба. В XIX веке мецская общественность выступала против сноса ворот, а в 1900 они стали собственностью города Меца. В это время ворота были частично преобразованы в музей, в котором до 1918 года находилась археологическая коллекция, собранная на местах исчезнувших кварталов, снесённых ворот и стен. На первом и втором этажах находились документы, печатные источники и гравюры по истории Меца, начиная с римской эпохи. Также здесь размещались печати, монеты и медали войны 1870 года, лотарингские костюмы и мебель, а также гильотина «Луиза» (La Louise), применявшаяся в 1793 году на площади Комедии.

Примечания 

Немцев
Исторические памятники Меца
Здания и сооружения Меца
Здания и сооружения, построенные в 1230 году
Ворота, построенные в XIII веке